Taui steht für:
 Flüsse im Fernen Osten Russlands (russisch ):
 Taui (Ochotskisches Meer), Zufluss des Ochotskischen Meeres
 Taui (Ulbeja), Nebenfluss der Ulbeja
 Vulkan auf der Insel Manus (Papua-Neuguinea) sowie veraltete Bezeichnung für die Insel selbst, siehe Manus (Insel)